Кинта Маргарита има више значења:

 Кинта Маргарита (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кинта Маргарита (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику